IGP pueden ser las siglas de:
 Indicación geográfica protegida es un signo utilizado para designar un producto agrícola, alimenticio o de otro tipo, que posee un origen geográfico determinado y que tiene alguna calidad o reputación que se debe a dicho lugar de origen.
 Instituto Geofísico del Perú es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Ambiente del Perú, encargado de detección de desastres naturales de magnitud destructiva.
 Interior Gateway Protocol (Protocolo de Pasarela Interna), es un protocolo de Internet que hace referencia a los protocolos usados dentro de un sistema autónomo.
 Instituto de Geología y Paleontología, es el Servicio Geológico de Cuba, se trata de un organismo público perteneciente al Ministerio de Energía y Minas de Cuba.